

Cinema 
 Stepping Out – film del 1917 diretto da Al Christie
 Stepping Out – film del 1919 diretto da Fred Niblo
 Stepping Out – film del 1923 diretto da Len Powers
 Stepping Out – film del 1929 diretto da Warren Doane
 Stepping Out – film del 1931 diretto da Charles Reisner
 Stepping Out – film del 1977 diretto da Saxon Logan
 Stepping Out – film del 1980 diretto da Chris Noonan
 A scuola di ballo (Stepping Out) – film del 1991 diretto da Lewis Gilbert

Musica 
 Stepping Out – album di Red Garland del 1981
 Stepping Out – album di Diana Krall del 1993